Dedicò la sua esistenza alla memoria del nonno e visse dividendosi tra Milano e Viareggio, dove contribuì a restaurare la casa del compositore, oggi Villa Museo Puccini.

Biografia

Origini e studi 
Si laureò in Storia Medievale presso l' Università degli Studi di Milano e fu docente fino al 1973. Era l'unica figlia di Antonio Puccini, a sua volta figlio di Giacomo Puccini, sia pure illegittima (dal matrimonio di Antonio non nacque prole).

Il compositore morì nel 1924, lasciando una grande fortuna in proprietà e royalties. Nel 1995, dopo una battaglia legale iniziata nel 1980, Simonetta si dimostrò essere la figlia di Antonio e le fu assegnato un terzo della proprietà del nonno (ora notevolmente ridotta), che comprendeva la sua villa a Torre del Lago che prese il suo nome. Il resto della tenuta rimase in possesso degli eredi originari, non imparentati con la famiglia Puccini.

Dedizione alla memoria del compositore 

Dopo aver preso possesso della Villa Puccini, Simonetta fondò una Onlus dal nome "Amici delle Case di Giacomo Puccini" per restaurarla e mantenerla. Inoltre creò la Fondazione Puccini nel 2005 per aiutare a restaurare la casa affinché apparisse ancora abitata e per promuovere altre cause legate al compositore. Nel 2016 aveva anche aperto al pubblico le stanze del compositore.

Era anche nota per aver partecipato a spettacoli e mostre associate al compositore in tutto il mondo. Secondo un comunicato della Fondazione Simonetta Puccini in occasione della sua morte, "ha dedicato la sua vita con passione e devozione alla memoria, tutela e valorizzazione dell'immagine del nonno e dei luoghi che amava".

Opere 
Tra le opere scritte o co-scritte da Simonetta Puccini ci sono:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Sito web di Villa Puccini; include dettagli dell'Associazione Puccini

Studenti dell'Università degli Studi di Milano